How se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Foon Chew How
 Richard A. How